Alcanar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcanar (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Alcanar (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar